Municipio de Belvidere puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belvidere (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Perquimans.
 Municipio de Belvidere (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Belvidere (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Belvidere (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Belvidere (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Goodhue.